Соревнования по парусному спорту на XVII летних Олимпийских играх в Риме, Италия проводились в пяти дисциплинах. Все дисциплины были открытыми (женщины могли выступать наравне с мужчинами).

Соревнования по парусному спорту проводились с 29 августа по 7 сентября 1960 года на акватории Неаполитанского залива.

Главным тренером Сборной СССР был Иван Петрович Лавров.

Классы яхт 

 = Мужчины,  = Женщины,  = Открытый класс

Медалисты

Страны

Факты 
 32-летний датчанин Пауль Эльвстрём выиграл золото на четвёртой Олимпиаде подряд.
 Тимир Пинегин и Фёдор Шутков выиграли первое олимпийское золото по парусному спорту в истории СССР.

Примечания

Литература 
 Sailing at the 1960 Roma Summer Games

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1960
Парусный спорт в Италии